Вери́н-де-Домм, Верін-де-Домм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 135 км на схід від Бордо, 55 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 92 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 223,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верин-де-Домм на сайті французького Національного інституту географії
 Верин-де-Домм на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верин-де-Домм на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верин-де-Домм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верин-де-Домм на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь